

Patronyme 

 Adolphe-Charles Dupuis  (1824-1891) dit simplement Dupuis, comédien français ;
 Alain Dupuis (1938-2006), artiste plasticien français ;
 Albert Dupuis (1877-1967), compositeur belge ;
 Antony Dupuis (1973- ), joueur de tennis français ;
 Armand Dupuis (1891-1993), homme politique français ;
 Baptiste Dupuis (1909-1940), résistant français, Compagnon de la Libération ;
  ;
 Charles-François Dupuis (1742-1809), scientifique français ;
 Daniel Dupuis (1849-1899), peintre, sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Dominique Dupuis (1953-), écrivain français ;
 Dominique Dupuis (1987-), violoniste acadienne ;
 Étienne Dupuis (1979-),  chanteur lyrique (baryton) canadien ;
 Eudoxie Dupuis (1835-début du ), écrivaine française, prolifique auteure de livres pour enfants ;
 Francis Dupuis-Déri (né en 1966), écrivain et universitaire québécois ;
 François Dupuis (1930-2000), journaliste et écrivain français ;
 Gaston Dupuis (1855-1914), général de brigade français de la Première Guerre mondiale ;
 Géo Dupuis (1874-1932), peintre et illustrateur français ;
  ;
 Henry Dupuis (1662-1703), jardinier de Louis XIV ;
  ;
 Jacques P. Dupuis (né en 1948), homme politique québécois ;
  ;
 Jean-Baptiste Dupuis (1698-1780), sculpteur à Amiens ;
 Jeanne Dupuis (v. 1366-1436), épouse de Jean de La Haye, seigneur du Plesis-Picquet (Plessis-Robinson) ;
 Jérôme Dupuis (1964), journaliste français ;
 Joseph dit José Dupuis (1831-1900), comédien belge ;
 Joséphine dite José Dupuis (1908-1965), femme politique française ;
 Lori Dupuis (1972-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Louis Dupuis (1921-1944), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Marine Dupuis (1992-), joueuse française de handball ;
 Mireille Dupuis (1947-), photographe française ;
 Nicolas-Gabriel Dupuis (1695-1771), graveur français ;
  ;
 Pascal Dupuis (né en 1979), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Philippe Dupuis (1931-2019), ingénieur français ;
 Philippe Félix Dupuis (1824-1888),  peintre et dessinateur français ;
  ;
 René Dupuis (1928-2002), général français ;
  ;
 Rose-Françoise-Gabrielle Dupuis (1791-1878), comédienne française ;
 Roy Dupuis (né en 1963), acteur québécois ;
 Simon Dupuis (né en 1971), dessinateur de bande dessinée et illustrateur québécois ;
 Simone Dupuis (1926-), actrice française ;
 Sylvain Dupuis (1856-1931), chef d'orchestre et compositeur belge ;
 Tristan Dupuis, illustrateur français ;
 Yvon Dupuis (né en 1926), politicien québécois.

Autres 
 Dupuis, maison d'édition belge spécialisée dans la bande dessinée fondée par Jean Dupuis
 Théorème de Dupuis, en géométrie
 Dupuis Frères, ancien grand magasin de Montréal

Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme québécois